Luis Rojas ist der Name folgender Personen:

* Luis Rojas (Fußballspieler, 1954) (* 1954), chilenischer Fußballspieler
 Luis Rojas (Fußballspieler, 1963) (* 1963), venezolanischer Fußballspieler
 Luis Rojas (Fußballspieler, 2002) (* 2002), chilenischer Fußballspieler
 Luis Rojas (Schwimmer) (* 1979), venezolanischer Schwimmer
 Luis Rojas (Trainer) (* 1981), dominikanischer Baseballtrainer
 Luis Rojas Mena (1917–2009), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Culiacán
 Luis Enrique Rojas Ruiz (* 1968), venezolanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Mérida